Александр Константинович Иванов (1879 — 1926) — российский, советский химик-технолог, один из организаторов высшего профессионального образования в России и СССР. 2-й ректор Московского химико-технологического института имени Д. И. Менделеева (1922).

Биография 
Выпускник ИМТУ 1903 года. Инженер-технолог.

С 29 октября 1903 года «в учебной службе Министерства народного просвещения». В Московском промышленном училище вёл предмет «Химические производства» (3 часа в неделю).

Член Коллегии по управлению Московским химическим техникумом (МХТ,1918), второй ректор Московского практического химико-технологического института (МПХТИ, 1922), заведующий научно-учебной частью (1922), член правления (проректор) МПХТИ(1922). Первый заведующий кафедрой общей и аналитической химии МХТИ.

Один из старейших профессоров института (с 1911). Совместно
с В. П. Пантелеевым возглавлял химико-минералогическую комис­сию МХТ(1918). Член комиссии по защите дипломных проектов и работ на соискание звания инженера-технолога (1923). Руководи­тель лаборатории качественного и количественного анализа (1927). Создатель курса "Технология воды и топлива".
При выборах на Совете МПХТИ в кандидаты в члены правления
по единственному объединенному списку Президиумом ВСНХ РСФСР была дана следующая справка об А. К. Иванове:

 "Профессор, инженер-технолог, 20 лет педагогического стажа. Работал за границей в Политехникуме в Карлсруэ. Спроектированы им и вы­ строены ряд заводов химической промышленности. Состоял директором крупного химического завода. Беспартийный".

Умер в Москве в 1926 году.

Труды 
 Сахар // Сост. А.К. Иванов. М.: Комиссия по техн. и проф. обра­зованию при Учебном отделе Общества распространения тех­нических знаний, 1906.
 Товароведение для торговых школ. Ст.1. М, 1911 (совм. с В.С. Смирновым).
 Объемный анализ/Сост. А. К. Иванов, руководитель практичес­ких занятий в 'Лаборатории количественного и качественного анализа. Московское промышленное уч. в память 25-летия царствования императора Александра II. М, 1911.
 Первые шаги в качественном анализе. Практические работы по химии. М, 1911.
 Практика товароведческих исследований. М, 1913 (совм. с А.Г. Архангельским).
 Пищевые продукты. М., 1921 (совм. С В. С. Смирновым).
 Качественный анализ. М: Изд. бюро при Менделеевском инсти­туте, 1925.
 Количественный анализ. М.: Изд. Бюро при Менделеевском ин­ституте, 1925.

Литература 
 . — C. 20, 34. 42-44, 49, 52, 55. ISBN 5-8122-0302-4
 XX Лет Московского химико-технологического института име­ ни Д.И. Менделеева. / Сост. В.В. Козлов и Б.Н. Рутовский при участии Д.Ф. Кутепова, А.С. Пантелеева, Н.С. Торочешникова и М.Х. Карапетьянца; Под общей ред. И.Я. Пильского. М.,1940. С. 11, 21.
 Ефимов М.Г., Костин В.Н. Институт и его основатели // За кад­ры химического машиностроения. 1971. 19 февраля. №4-5 (501-502).
 Шаги века. 1898-1998. Российский химико-технологический уни­верситет: юбилейный сборник. М, 1998. С. 28.
 Генералов М.Б. От МИХМа к МГУИЭ. Страницы истории. М, 2000.
 Хроники Московского химико-технологического института им. Д.И. Менделеева. 1918-1960 / Сост. А.П. Жуков; Под ред. В.Ф. Жилина. М.: РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2003. — С. 12, 14, 19, 22, 26, 30, 32, 42.
 Арх.:
 ЦГА Народного хозяйства СССР. Ф. 3429. Оп. 1. Л. 39.
 ГАРФ. Ф. 1565. Оп. 10. Д. 212. Л. 38.
 ЦИАМ Ф. 722.Оп.1. Д27. Л 10.
 ЦИАМ Ф. 222. Оп. 14. Д 9.

Примечания 

Преподаватели Российского химико-технологического университета
Ректоры Российского химико-технологического университета